Molekulska formula -{C16H19N3O5S}- se može odnositi na:

 Амоксицилин
 Cefroksadin